Okręty US Navy o nazwie USS  "Antelope":
Pierwszy "Antelope" był parowcem bocznokołowym, który był w służbie w latach 1861-1864.
Drugi "Antelope" (IX-109) był okrętem zaopatrzeniowym, który został zwodowany 6 lipca 1943.
Trzeci "Antelope" (PGM-86) był aluminiowym okrętem patrolowym zwodowanym 4 listopada 1967.
Antelope